То́мас Пёк (; 2 декабря 1981, Клагенфурт, Австрия) — австрийский хоккеист, защитник. В настоящее время игрок клуба «Грац Найнти Найнерс», выступающего в австрийской лиге ЕБЕЛ.

Карьера 
Томас Пёк начал свою карьеру в своём родном городе, играя за местный клуб «КАС» Клагенфурт.

С 2000 по 2004 года выступал за команду Массачусетского университета в Амхерсте.

На драфте НХЛ не выбирался. 23 марта 2004 года как свободный агент подписал контракт с «Нью-Йорк Рейнджерс». С 2004 по 2008 год провёл в Нью-Йорк Рейнджерс и его фарм-клубе «Хартфорд Вулф Пэк», где сыграл большую часть встреч. В сезоне 2008/09 играл за «Нью-Йорк Айлендерс».

27 мая 2009 года перешёл в «Рапперсвиль-Йона Лейкерс» выступающего в Швейцарской лиге. Провёл там два сезона.

В сезоне 2011/12 играл за шведский клуб «МОДО».

В 2012 году вернулся в США, подписав контракт с клубом НХЛ «Колорадо Эвеланш», однако из-за локаута весь сезон играл в фарм-клубе «Колорадо» «Лейк Эри Монстерз», выступающего в АХЛ.

Весной 2013 года вернулся в родной клуб «КАС» Клагенфурт.

Достижения 
 Чемпион мира по хоккею (Дивизион 1А) в 2010 году.
 Участник Матча Звёзд АХЛ в 2006 году.

Статистика 
 Последнее обновление: 8 января 2014 года

Клубная карьера

Международная 

Хоккеисты Австрии
Хоккеисты НХЛ
Хоккейные защитники
Игроки ХК «Клагенфурт»
Игроки «Хартфорд Вулф Пэк»
Игроки «Нью-Йорк Рейнджерс»
Игроки «Шарлотт Чекерз» (ECHL)
Игроки «Нью-Йорк Айлендерс»
Игроки ХК «Рапперсвиль-Йона Лейкерс»
Игроки ХК МОДО
Игроки «Лейк Эри Монстерз»
Игроки ХК «Грац Найнти Найнерс»
Игроки сборной Австрии по хоккею с шайбой
Хоккеисты на зимних Олимпийских играх 2014 года
Выпускники Университета Массачусетса в Амхерсте